Osoby:
 August Colberg – niemiecki patolog
 Erich Colberg – niemiecki nauczyciel
 Johannes Colberg – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Bad Colberg-Heldburg
 Kolberg